Гран-при Бахрейна ,  — третий гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Проводится с 13 по 15 апреля 2007 года на трассе Сахир в Бахрейне.

Свободные заезды

Тест-пилоты 
В свободных заездах на Гран-при Бахрейна тест-пилоты участия не принимали.

Квалификация 

Фелипе Масса выиграл вторую подряд квалификацию, заработав второй подряд и пятый в карьере поул для себя и третий в сезоне (из 3 этапов) для команды Ferrari. Масса показал лучшее время во всех трех сессиях.

Отстав на 283 тысячных доли секунды, второе место на стартовой решетке получил Льюис Хэмилтон из McLaren. Он впервые в сезоне опередил своего партнёра по команде Фернандо Алонсо, который остался четвёртым. Третье место на старте у Кими Райкконена. Вторую гонку подряд первые два ряда на старте полностью занимают гонщики Ferrari и McLaren.

Погода - сухо, температура воздуха 34 0С, трассы 44 0С.

Жирным шрифтом выделены лучшие результаты в сессиях. Красным цветом отмечен лучший результат всей квалификации.

Гонка 
Фелипе Масса (Ferrari) выиграл Гран-при Бахрейна, стартовав с поула, и уступая лидерство только во время пит-стопов. Показав в гонке также быстрый круг, Фелипе Масса выиграл свой первый хет-трик (поул, победа, быстрый круг в одной гонке), и 43 для команды Ferrari.

Второе место занял дебютант чемпионата Льюис Хэмилтон (McLaren), третье — Кими Райкконен (Ferrari) — согласно местам на старте гонке. Фернандо Алонсо (McLaren), стартовав четвёртым, пропустил в гонке вперед ещё и Ника Хайдфельда (BMW Sauber). Для команды BMW с учётом шестого места Роберта Кубицы Гран-при стало лучшим в истории.

После третьего этапа чемпионата сразу 3 гонщика Алонсо, Райкконен и Хэмилтон лидируют в чемпионате с 22 очками.

|}

* Витантонио Льюцци наказан штрафом «проезд через пит-лейн» за обгон во время нахождения автомобиля безопасности на трассе.

Основные события 
 После первых двух Гран-при сезона большинство двигателей прошли цикл двух Гран-при. Соответственно, у гонщиков на Гран-при Бахрейна новые двигатели, за исключением Рубенса Баррикелло, у которого новый двигатель был установлен на Гран-при Малайзии.
 Шины - круглые цифры:
 100 поул у шин Bridgestone
 Команды - круглые цифры:
 Команда Williams - 500 старт в гонке в 505 Гран-при (если считать годом дебюта команды 1974 год - год появления первого шасси Williams);
 Команда BMW Sauber превысила рубеж в 50 очков (всего - 54).
 Гонщики - круглые цифры:
 Марк Уэббер проехал свой 20 000ый км в гонках (всего - 20 153);
 Энтони Дэвидсон проехал свой 1 000ый км в гонках (всего - 1 238);
 Фелипе Масса лидировал более 1 000 км (всего - 1 003);
 Первый хет-трик у Массы;
 Фернандо Алонсо набрал более 400 очков (всего - 403).
 Льюис Хэмилтон установил рекорд для новичков чемпионата, заняв места на подиуме в трех своих дебютных гонках.

Положение после Гран-при

Ссылки 
 
 
 
 Результаты с официального сайта Формулы-1

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2007 году
Формула-1 в сезоне 2007
Апрель 2007 года
2007 год в Бахрейне